Егор Васильев:
 Васильев, Егор Яковлевич (1815—1861) — русский живописец, академик Императорской Академии художеств.
 Васильев, Егор Сергеевич (род. 1997) — российский киберспортсмен.